Municipio de Darwin puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Darwin (condado de Clark, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Clark.
 Municipio de Darwin (condado de Meeker, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Meeker.